Sayur Matua (Naga Juang), een plaats in Indonesië
Sayur Matua (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Sayur Matua (Barumun), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing